Pierre Balascheff est un musicographe, musicologue, traducteur et auteur dramatique français d'origine russe.

Biographie 

Il avait une grande culture musicale et a participé à l'édition de nombreux livres de musicologie, dont le Précis de musicologie, édité par Jacques Chailley en 1958, ainsi que le Larousse de la musique, édité par Marc Vignal en 1982.

Il a aussi été responsable de l'édition de nombreux enregistrements musicaux.

Enfin, il a écrit en 1939 une comédie en trois actes, intitulée Laïos, sous le pseudonyme de Pierre Blascet.

Il habitait à Villemoisson-sur-Orge. Il repose au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Publications 
 Pierre Blascet, Laïos, comédie en trois actes, 1939, 220 pages.
 Précis de musicologie, dirigé par Jacques Chailley, contribution, 1958.
 Larousse de la musique, dirigé par Marc Vignal, 2 tomes, contribution, 1982.

Discographie 
Édition d'enregistrements de:

Références 

Musicologue français du XXe siècle
Musicographe
Critique musical français
Critique de musique classique
Traducteur français
Dramaturge français du XXe siècle